Tiggaat Kuuat bezeichnet:
 Tiggaat Kuuat (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Tiggaat Kuuat (Fluss, Sisimiut), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland